Paghesi – abitanti di Pago (città)
Paghesi – abitanti di Pago del Vallo di Lauro